König kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Gerhard König
 Karl Dietrich Eberhard König

Robotskapade auktorsförkortningar